Bahnhof Coswig steht für folgende Eisenbahnbetriebsanlagen:

 Bahnhof Coswig (b Dresden) (früher: Bahnhof Coswig (Bz Dresden)), Bahnhof in Sachsen
 Bahnhof Coswig (Anh) (heute: Haltepunkt Coswig (Anhalt)), ehemaliger Bahnhof in Sachsen-Anhalt, siehe Coswig (Anhalt)
 Coswig (Anh) Gbf, Güterbahnhof in Sachsen-Anhalt, siehe Coswig (Anhalt)